Мэри Джексон (девичья фамилия Уинстон, 9 апреля 1921, Хамптон, Виргиния, США — 11 февраля 2005, там же) — американский математик и аэрокосмический инженер в Национальном консультативном комитете по воздухоплаванию (NASA). Большую часть своей карьеры она работала в Исследовательском центре Лэнгли в Хэмптоне, штат Вирджиния. Она начала работать в отделе вычислительных блоков, образованном в 1951 году. Она посещала курсы повышения квалификации инженеров и в 1958 году стала первой чернокожей женщиной-инженером NASA

После 34 лет работы в NASA Джексон получила звание главного инженера. В роли менеджера Федеральной женской программы работала над тем, чтобы влиять на наём и продвижение женщин в научной, инженерной и математической карьерах NASA.

История Джексон освещена в научно-популярной книге «Скрытые фигуры» 2016 года: Американская мечта и Нерассказанная история чернокожих женщин, которые помогли выиграть космическую гонку. Она была одна из трёх главных героинь фильма «Скрытые фигуры», экранизация которого вышла в том же году.

В 2019 году Джексон была посмертно награждена Золотой медалью Конгресса. В 2020 году штаб-квартира NASA в Вашингтоне была переименована в штаб-квартиру NASA им. Мэри У. Джексон. NASA провело виртуальную церемонию присвоения имени.

Карьера 
После окончания школы Мэри Джексон в течение года преподавала математику в афроамериканской школе в округе Калверт, штат Мэриленд. Она обучала старшеклассников и студентов колледжей. На протяжении всей жизни продолжала заниматься преподаванием, несмотря на научную карьеру.

В 1943 году во время беременности Мэри возвращалась в Хэмптон, где работала бухгалтером, секретарём и клерком. В 1951 году принята на работу В Национальный консультативный комитет по воздухоплаванию, который позже, в 1958 году, был переименован Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA). Она начала работать научным работником вычислительного отдела, а в 1953 году Джексон приняла предложение работать у инженера Казимежа Чарнецкого в сверхзвуковом напорном туннеле. Параллельно получила высшее образование, окончив Высшие курсы математики и физики. Курсы преподавали в вечерней программе Университета Вирджинии, и после выпуска Джексон стала первой чернокожей женщиной-инженером NACA. Её исследования заключались в изучении воздушных потоков, в том числе силы тяги и сопротивления, для улучшения движения самолётов Соединённых Штатов в воздушном пространстве.

Джексон работала инженером в нескольких подразделениях NASA: отделе исследований сжимаемости, отделе полномасштабных исследований, отделе скоростной аэродинамики и отделе дозвуковой и околозвуковой аэродинамики. В конечном счёте она стала автором и соавтором 12 технических работ для NACA и NASA. Мэри работала над тем, чтобы помочь женщинам и другим меньшинствам продвигаться по карьерной лестнице и помогала в получении образования.

Награды 
 Премия Apollo Group Achievement Award, 1969
 Премия выпускников Дэниелса за выдающиеся заслуги перед обездоленной молодёжью
 Национальный совет негритянских женщин, сертификат признания за выдающиеся заслуги перед обществом
 Награда за выдающиеся заслуги и работу в Объединённой федеральной кампании, представляющей гуманитарные учреждения, 1972
 Награда За Выдающиеся Заслуги Волонтёров Исследовательского Центра Лэнгли, 1975
 Волонтёр года исследовательского центра Лэнгли, 1976
 Почётная грамота исследовательского центра Лэнгли, 1976—1977
 Золотая Медаль Конгресса, 2019

Примечания

Ссылки 
 Проект Человек-компьютер
 Биография
 Список публикаций

Женщины-математики США
Выпускники Хамптонского колледжа